Натуральне число 680
 680 рік до нашої ери
 680 рік нашої ери